Bus Driver () — автосимулятор, в котором игроку предлагают стать водителем автобуса. В России игра издана компанией Акелла под названием «Bus Driver: Дорогу автобусам!».

Игра предлагает вместо бешеных гонок по городским улицам проехать 30 маршрутов, проложенных по большому городу, соблюдая правила дорожного движения и перевозки пассажиров. Для вождения доступны 12 машин. Задания включают в себя перевозку школьников, туристические экскурсии и транспортировку заключённых.

Также существует версия игры Bus Driver Gold, которая отличается от обычной версии наличием нескольких новых маршрутов, одного нового автобуса, дополнительным видом камеры и исправлением совместимости с DirectX.

В игре есть такие автобусы: двухэтажный красного цвета, два полутораэтажных, различающиеся лишь цветом, школьный и 8 городских.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры компании SCS Software.

Компьютерные игры 2007 года
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Чехии
Компьютерные игры, изданные Акеллой